Малан — фамилия, распространённая среди африканеров. Носители этой фамилии являются потомками французских гугенотов, мигрировавших в Капскую колонию. Относительно редко фамилия встречается во Франции, Италии и США.

 Малан, Адольф, известный также как Сэйлор Малан — герой 2-й мировой войны, лётчик, борец против апартеида
 Малан, Даниэль Франсуа — премьер-министр ЮАС (1948—1954), инициатор принятия расистских законов
 Малан, Магнус — генерал ЮАР, министр обороны 1980—1991
 Малан, Дэвид — компьютерный учёный, лектор CS50

 Топонимы
 Малан — улус, Баяндаевский район, Иркутская область, Россия
 Малан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Малан — коммуна во Франции, департамент Ду
 Малан — коммуна в Швейцарии, кантон Граубюнден